

Personnalités 

 Choo Mi-ae (née en 1958), femme politique sud-coréenne, ministre ;
 Choo Shin-soo (né en 1982), joueur de baseball ;
 Jimmy Choo (né en 1961), créateur de chaussures de luxe ;
 Kyoung-Ja Choo, astronome sud-coréenne.

Astronomie 
 Choo ou Alpha Arae, étoile de la constellation de l'Autel.